«Encore un soir» — двадцять шостий студійний та п'ятнадцятий франкомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 26 серпня 2016 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Альбоми Columbia Records
Франкомовні музичні альбоми